Hodges se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ronald W. Hodges
 Charles S. Hodges